Hr.Ms. Zeehond (1932), een Nederlandse onderzeeboot van de S-klasse.
 Hr.Ms. Zeehond (1944), een Nederlandse onderzeeboot van de T-klasse (Zwaardvisklasse).
 Hr.Ms. Zeehond (1961), een Nederlandse onderzeeboot van de Dolfijnklasse.